Le Domaine de la Coussaïe, propriété située à Chamouillac dans le sud du département de la Charente-Maritime, produit du cognac, du pineau, du jus de raisin et des vins de pays charentais.

Historique 
Le nom du domaine provient de sa propriétaire au , Madame De La Coussaïe. La propriété est restée dans la famille De La Coussaïe jusqu'en 1885, année où elle fut rachetée par Pierre Dupont, vigneron.

Notes et références

Liens externes 

Charente-Maritime